Arfakbessenpikker
 Diksnavelbessenpikker
 Geelpluimbessenpikker
 Gestreepte bessenpikker
 Gevlekte bessenpikker
 Meesbessenpikker
 Oostelijke bergbessenpikker
 Satijnbessenpikker
 Versters bessenpikker
 Westelijke bergbessenpikker
 Zwarte bessenpikker